een benaming voor  Maria - de moeder van Jezus - een aanroeping in de Litanie van Loreto, (gebeden aan het eind van een rozenhoedje).
 een benaming voor Lucifer (In het Latijn slaat "lucifer" meestal op de morgenster, een andere naam voor de planeet Venus)
de planeet Venus (soms een andere planeet) als die vóór zonsopgang zichtbaar is
Morgenster (fee), een fee uit de stripreeks De Rode Ridder
Morgenster (mythologie), de boodschapper van het geheim van de heilstaat in de mythologie van de inwoners van Biak en Numfor in de Geelvinkbaai bij Nieuw-Guinea
  Tragopogon of Morgenster, een plantengeslacht
Paarse morgenster (Tragopogon porrifolius), ook wel bekend als haverwortel
Bleke morgenster (Tragopogon dubius)
Gele morgenster (Tragopogon pratensis)
Morgenster (Leeuwarden), een kerkgebouw in de stad Leeuwarden
Morgenster (plantage), een voormalige koffieplantage in Suriname
Morgenster (schip, 1919), Nederlands zeilschip
Morgenster (vlag), de niet officieel erkende vlag van de Indonesische provincie Papua
Morgenster (wapen), een wapen
Morgenster (heraldiek), een heraldisch symbool op basis van dit wapen
Morgenster (film), een film van Charles Huguenot van der Linden
Morgenster (orgel), een kabinetorgel in de Sint-Jacobskerk te Den Haag
Morgenster (bastion), 16e-eeuws bastion voor de stadsverdediging van Utrecht
 een persoon die dingen verzamelt die als grof vuil aan de straat zijn gezet, zie ook dumpster diving en res nullius 
 een benaming voor Jezus Christus

 Morningstar (band), Amerikaanse hardrockband sinds 1969 van Rick Bacus, Greg Leech, Jerry Chambers, Mike Edmunds, Greg Harris en Michael Waggoner
 Morningstar (beleggingsinstelling), educatieve beleggingsinstelling
 Morning Star (dagblad), Brits dagblad op tabloidformaat
 Morning Star (kredietbeoordelaar), Amerikaanse kredietbeoordelaar
 Morning Star (N-Dubz) (2010), een lied van N-Dubz
 Morning Star (stripalbum), een stripalbum van Largo Winch
 The Morningstars, een Sierra Leonese band van voorman S. E. Rogie